Weinstetten heißen folgende Orte in Baden-Württemberg:
Weinstetten (Staig), ein Ortsteil von Staig im südlichen Alb-Donau-Kreis
ein Weiler in Hartheim, Ortsteil Bremgarten, im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald